Låggrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Låggrundet, Nagu, Åboland, 
 Låggrundet, Raseborg, Nyland, 
 Låggrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Långgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar